peut faire référence à :
 la trame narrative d'un schéma narratif ;
 la storyline au catch, une fiction à laquelle participent plusieurs catcheurs dans une série de combats ;
 Storyline, un album d'Hunter Hayes.